Aporia – filozófiában használatos szakszó
 Aporia – a fehérlepkék családjába tartozó rovarnem